

Centri abitati

Australia 
Hillsborough (Australia)

Canada 
Hillsborough – villaggio del Nuovo Brunswick

Grenada 
Hillsborough – capoluogo di Carriacou

Regno Unito 
Hillsborough – città del Down, Irlanda del Nord
Hillsborough – sobborgo di Sheffield, South Yorkshire

Stati Uniti d'America 
Hillsborough – città della Contea di San Mateo, California
Hillsborough – capoluogo della Contea di Orange, Carolina del Nord
Hillsborough – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
Hillsborough – township della Contea di Somerset, New Jersey

Fiumi 
Hillsborough  – fiume della Florida (Stati Uniti d'America) lungo 95 km che nasce all'incrocio tra le contee di Hillsborough, Pasco e Polk e sfocia in mare nel Golfo di Tampa.

Televisione 
Hillsborough – film per la televisione del 1996 diretto da Charles McDougall

Altro
Hillsborough Stadium  – stadio di Sheffield (Regno Unito)
Strage di Hillsborough – tragedia avvenuta nel 1989 a Sheffield (Regno Unito)

Pagine correlate 
Hillsboro